Рёриг (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Рёриг, Геза (род. 1967) — венгерский актёр и писатель.
 Рёриг, Георг (1864—1941) — немецкий учёный-зоолог.
 Рериг, Зак (род. 1985) — американский актёр.

Топоним 
 Рёриг — коммуна в Германии.

См. также 
 Рёрик
 Рерик